La Categoria 48 kg (conosciuta anche come Pesi super-leggeri) è stata la prima categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 23 atlete.
Le gare si sono svolte il 9 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi round del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXIX Olimpiade